Монтиньи́-сюр-Армансо́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Бургундия. Департамент коммуны — Кот-д’Ор. Входит в состав кантона Семюр-ан-Осуа. Округ коммуны — Монбар.

Код INSEE коммуны — 21431.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 141 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 86 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 60 были экономически активными, 26 — неактивными (показатель активности — 69,8 %, в 1999 году было 70,2 %). Из 60 активных жителей работали 57 человек (28 мужчин и 29 женщин), безработных было 3 (1 мужчина и 2 женщины). Среди 26 неактивных 8 человек были учениками или студентами, 14 — пенсионерами, 4 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Монтиньи-сюр-Армансон 

Коммуны департамента Кот-д’Ор